El nombre de Bartolomé González puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Bartolomé González de Villaverde  (1512-1589). Escribano y conquistador español.
 Bartolomé González y Serrano (1564-1627). Pintor español.
 Bartolomé González Llorente (1919-1992). Político español.
 Bartolomé González Jiménez (nacido en 1968). Político y empresario español.